Lewart – herb szlachecki
 Lewart Lubartów – klub piłkarski z Lubartowa
 Lewart Lubartów TKD – klub Taekwon-do